Dianzi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dianzi (socken i Kina, Hubei), 
 Dianzi (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,58, long 113,96), 
 Dianzi (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,66, long 113,94), 
 Dianzi (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,42, long 118,83), 
 Dianzi (socken i Kina, Shandong, lat 36,89, long 119,85), 
 Dianzi (socken i Kina, Shandong, lat 36,12, long 116,52), 
 Dianzi (socken i Kina, Shandong, lat 36,57, long 115,50), 
 Dianzi (socken i Kina, Shandong, lat 37,07, long 118,29), 

Robotskapade Kinaförgreningar